Ma’anshan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ma'anshan Shi, prefektur, Anhui, 
 Ma'anshan Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar